Otto Magnus von Stackelberg ist der Name folgender Personen:

* Otto Magnus von Stackelberg (General) (1704–1765), deutsch-baltischer, russischer Staatsmann und Generalmajor 
 Otto Magnus von Stackelberg (Diplomat) (1736–1800), deutsch-baltischer, russischer Diplomat 
 Otto Magnus von Stackelberg (Archäologe) (1786–1837), deutsch-baltischer Künstler und Archäologe
 Otto Magnus von Stackelberg (Genealoge) (1867–1947), deutsch-baltischer Genealoge, Ehrenfriedensrichter und  Kreisdeputierter